babie lato – późnoletni okres ładnej pogody
 babie lato – nici pajęcze
 Babie lato – obraz Józefa Chełmońskiego
 Babie lato – czeski film z 2001 roku
 Babie lato – brytyjski serial komediowy emitowany w latach 1973–2010
 Babie lato – powieść Haliny Auderskiej